Села в Україні:
 Кам'януватка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Кам'януватка — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Кам'януватка — Миколаївська область, Братський район
 Кам'януватка — Черкаська область, Шполянський район